EMAS je štiričrkovna angleška kratica, ki lahko pomeni:
 EMAS (letalska steza) (Engineered materials arrestor system), material, ki se uporablja za zaustavitev letala na koncu letaliških stez;
 EMAS (sistem ravnanja z okoljem) (Eco Management and Audit Scheme), sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij.